Hebo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hebo (socken), Hunan,

USA 

 Hebo (ort), Oregon, Tillamook County, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar